

Medicina 
 p24 – altro nome della proteina CD9
 p24 – antigene del virus HIV-1

Altro 
 Lockheed-Detroit P-24 – aereo da caccia statunitense
 PZL P.24 – aereo da caccia polacco
 P24-Lila – Associazione di volontariato per la prevenzione all'AIDS e assistenza alle persone sieropositive.